Acanthostepheia är ett släkte av kräftdjur. Acanthostepheia ingår i familjen Oedicerotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Märlkräftor
Acanthostepheia